Daubigny est un patronyme français, qui fait notamment référence à :

Patronyme 

 Edmé-François Daubigny dit Daubigny (1789-1843) l’aîné, peintre français
 Charles-François Daubigny (1817-1878), peintre et graveur français,  fils de Edmé-François Daubigny ;
Victor-Théodule Daubigny (1836-1908), cultivateur et vétérinaire français émigré au Canada ;
François-Théodule Daubigny (1865-1936), vétérinaire français émigré au Canada, fils de Victor-Théodule Daubigny ;
 Charles-Pierre dit Karl Daubigny (1846-1886), peintre français, fils de Charles-François Daubigny ;
 Lucien Daubigny, mécanicien de locomotive, acquitté durant le procès de l'accident ferroviaire de Lagny-Pomponne de 1933 ;  
 Jean Daubigny (né en 1948), haut fonctionnaire français, ancien préfet de Paris et d'Île-de-France.

Voir aussi 
 Réseau Daubigny, un réseau français de cadres dirigeants (du nom de la rue où se tenaient les premières réunions) ; 
Nommés d'après le peintre Charles-François Daubigny :
 Rue Daubigny, une voie du  de Paris ; 
 Le Jardin de Daubigny'', un tableau de Van Gogh.

Patronyme français